Les Diablesses est une nouvelle extraite du recueil Le K de Dino Buzzati (1966).
 Les Diablesses (La Morte negli occhi del gatto) est un film franco-germano-italien réalisé par Antonio Margheriti en 1973.
 Les Diablesses est l'un des titres alternatifs du film franco-belge Les Démoniaques, réalisé par Jean Rollin en 1974.
 Les Diablesses est un téléfilm franco-belge réalisé par Harry Cleven en 2007.

Voir aussi